Osoby o tym nazwisku:
 Danuta Zachariasiewicz – polska pływaczka
 Franciszek Zachariasiewicz – katolicki duchowny 
 Grzegorz Zachariasiewicz – katolicki duchowny 
 Jan Zachariasiewicz – polski pisarz i dziennikarz
 Maciej de Abgaro Zachariasiewicz –  polski radca prawny
 Maria-Anna de Abgaro Zachariasiewicz – polska prawnik
 Stanisław Zachariasiewicz – zob. ujednoznacznienie
 Tadeusz Zachariasiewicz – polski wojskowy
 Władysław Zachariasiewicz – polski działacz społeczno-polityczny